The Wild and Frantic Little Richard — тринадцатый альбом американского певца Литла Ричарда, вышедший в 1966 году.

Об альбоме 
Пластинка состоит из студийных и концертных записей, сделанных в декабре 1965 г. (с концерта в Атланте) и в январе 1966 г. (в мемфисской студии).

Список композиций 
Сторона А
 Baby, What You Want Me To Do
 Do The Jerk
 Directly From My Heart
 I’m Back
 Holy Mackeral
Сторона Б
 Good Golly Miss Molly
 Send Me Some Lovin’
 Groovy Little Suzy
 Baby, Don’t You Want a Man Like Me
 Miss Ann

Альбомные синглы 
 Holy Mackerel / Baby, Don’t You Want a Man Like You (1/1966; Modern 1018)
 I’m Back / Directly From My Heart (5/1966; Modern 1022)
 Baby, What You Want Me to Do (Part 1) / Baby, What You Want Me to Do (Part 2) (10/1967; Modern 1043)

Альбомы Литла Ричарда